Natalie Morales puede referirse a:
 Natalie Morales, periodista y presentadora de televisión estadounidense.
 Natalie Morales, actriz estadounidense.